Berg, családnév

Történelem
 Berg hercegség, korábban Berg grófság (Ducatus Montensis)

Földrajz
 Berg, település a svédországi Åtvidaberg községben
 Berg, település a svédországi Linköping községben
 Berg, település Németországban, Baden-Württenbergben
 Berg (Bas-Rhin), település Franciaországban, Bas-Rhin megyében
 Berg (Alsó-Ausztria), település Ausztriában, Alsó-Ausztria tartományban